Un complexe est un tout qui comprend un certain nombre de parties, en particulier avec des parties interconnectées.

Complexe peut désigner :
  complexe, en psychologie, un ensemble de contenus inconscients susceptibles de venir perturber l'activité consciente du sujet ;
 complexe, en chimie, une structure consistant en une association d'atomes et/ou de molécules faiblement connectées entre eux ;
 complexe de coordination, un type de complexe constitué d'un atome central et de plusieurs molécules ou ions ;
 complexe, en biologie,  une association de molécules ;
 complexe, en architecture et urbanisme, une configuration à fonctions multiples.

Voir aussi

Mathématiques 
 Nombre complexe, un nombre qui peut s'écrire de la forme a+ib où a et b sont deux nombres réels et i l'unité imaginaire
 Analyse complexe, un domaine des mathématiques traitant des fonctions des nombres complexes
 Complexe simplicial, en combinatoire, un ensemble d'ensembles finis stable par sous-ensembles
 CW-complexe, en topologie algébrique, un espace topologique obtenu par recollement de points et de boules de dimension finie
 Complexe différentiel, en algèbre homologique, un groupe abélien muni d'un endomorphisme de carré nul
 Analyse de la complexité des algorithmes, l'étude de la quantité de ressources (par exemple de temps ou d'espace) nécessaire à l'exécution d'un algorithme

Autres 
 Système complexe, un système composé de nombreux éléments interagissant entre eux de manière non déterministe
 Science du complexe, un domaine scientifique pour l'étude des systèmes complexes dans les domaines les plus variés des sciences exactes, humaines ou sociales
 Complexe cinématographique, un cinéma proposant plusieurs salles
 Éditions Complexe, une maison d'édition française spécialisée dans l'histoire et la littérature